Bähre ist der Familienname folgender Personen:

 Carlotta Bähre (* 2005), deutsche Schauspielerin
 Ernst Bähre (1869–1934), deutscher Pädagoge, Schulleiter, Autor und Kommunalbeamter
 Harry Bähre (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Inge Lore Bähre (1920–1987), deutsche Volkswirtin und Bankenaufseherin
 Jonathan Bähre (* 1996), US-amerikanisch-deutscher Basketballspieler
 Karl Bähre (1899–1960), deutscher Wasserballspieler
 Mike-Steven Bähre (* 1995), deutscher Fußballspieler

Baehre ist der Familienname folgender Personen:
 Bo Kanda Lita Baehre (* 1999), deutscher Leichtathlet
 Rolf Baehre (1928–2005), deutscher Bauingenieur 

Bähre ist eine andere Bezeichnung für das Batardeau, ein Dammbauwerk im Festungsbau.